Tommy Flanagan (jazzpianist) (1930-2001), Amerikaans jazzpianist
Tommy Flanagan (acteur) (1965), Schots acteur